Chiesuola ima više značenja:
 Chiesuola, Brescia
 Chiesuola, Latina
 Chiesuola, Ravenna
 Chiesuola, Verona